Ловша — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ловша — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Ловша — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.